

Organisaties 
 Curaçao, met ISO-landcode CW
 .cw, het topleveldomein voor internet van Curaçao
 Compagnieën Wielrijders, een voormalig Nederlands legeronderdeel
 The CW Television Network
 Centrale Werkplaats, een vestiging van de Belgische spoorwegen in Mechelen
 Curtis-Wright, een leverancier voor de vliegtuigindustrie en voormalige vliegtuigbouwer
 Chaotic Wrestling, een organisatie in het professioneel worstelen

Kentekencodes 
 Calw (district), een Duits district met kentekencode CW
 County Carlow een Iers graafschap met kentekencode CW
 Włocławek, een Poolse stad met kentekencode CW

Overige 
 CW-klasse of warmwaterklasse van een cv-ketel of boiler
 weerstandscoëfficiënt in een stromend medium (Cw-waarde)
 continuous wave, een techniek bij het zenden van elektromagnetische golven
 CW-complex, een type topologische ruimte in de algebraïsche topologie
 Chinaklimaat, een gematigd klimaat met natte zomers (Cw-klimaat)
 CW-label een classificatiesysteem voor warmwatertoestellen, zie Gaskeur
 Contante waarde (CW) of actuele waarde (AW), de huidige waarde van een in de toekomst beschikbaar goed
 Verbindingen van koolstof (C) en wolfraam (W), zie Organowolfraamchemie
 Computerwetenschap of Computerwetenschappen